Чемпионат Эстонии по футболу 1938/39 — 18-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд.

Чемпионом в пятый раз стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1938/39
Футбол в Европе в 1938 году
Футбол в Европе в 1939 году
1938 год в Эстонии
1939 год в Эстонии